Ибн-Верга (ibn Verga) — фамильное имя испанско-еврейской семьи, давшей историков, составивших книгу  о средневековой истории евреев.

 В хронологическом порядке:
 Иуда ибн-Верга (XV век) — историк-каббалист, математик и астроном, чьё сочинение послужило основой для «Schebet Jehudah»;
 Соломон ибн-Верга (ок. 1460—1554) — историк и врач;
 Иосиф ибн-Верга (нач. XVI века) — историк, сын Соломона, дополнивший труд отца.

См. также 
 Верга

Примечания